Karslake ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Karslake (1820–1892), britischer Politiker
 Henry Karslake (1879–1942), britischer Generalleutnant